Das Ruichang China Masters 2023 im Badminton fand vom 14. bis zum 19. März 2023 in Ruichang statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Christian Adinata (zurückgezogen)
 Meiraba Luwang Maisnam (3. Runde)
 Leong Jun Hao (2. Runde)
 Uriel Canjura (2. Runde)
 Lu Chia-hung (2. Runde)
 Ikhsan Rumbay (zurückgezogen)
 Su Li-yang (Viertelfinale)
 Ade Resky Dwicahyo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tanya Hemanth (1. Runde)
 Ester Nurumi Tri Wardoyo (zurückgezogen)
 Lin Hsiang-ti
 Pitchamon Opatniput (2. Runde)
 Daniella Gonda (2. Runde)
 Stephanie Widjaja (zurückgezogen)
 Liang Ting-yu (2. Runde)
 Gao Fangjie (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Tanadon Punpanich / Wachirawit Sothon (1. Runde)
 Pharanyu Kaosamaang / Worrapol Thongsa-Nga (Halbfinale)
 Rayhan Fadillah / Rahmat Hidayat (zurückgezogen)
 Nur Mohd Azriyn Ayub / Low Juan Shen (zurückgezogen)
 Choong Hon Jian / Goh Sze Fei (Viertelfinale)
 Goh V Shem / Lim Khim Wah (Viertelfinale)
 Chen Boyang /  Lu Yi
 Junaidi Arif / Yap Roy King (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Hsieh Pei-shan / Tseng Yu-chi (Halbfinale)
 Aminath Nabeeha Abdul Razzaq / Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (1. Runde)
 Keisha Fatimah Az Zahra / Era Maftuha (1. Runde)
 Cheng Su Hui / Cheng Su Yin (2. Runde)
 Go Pei Kee / Valeree Siow (Viertelfinale)
 Luo Xumin / Zhou Xinru (Viertelfinale)
 Chung Kan-yu / Liang Ting-yu (2. Runde)
 Li Yijing / Wang Yiduo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Jiang Zhenbang / Wei Yaxin
 Cheng Xing / Chen Fanghui
 Hussein Zayan Shaheed / Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (1. Runde)
 Lu Ming-che / Chung Kan-yu (2. Runde)
 Tanupat Viriyangkura / Ornnicha Jongsathapornparn (2. Runde)
 Guo Xinwa / Zhang Chi (Viertelfinale)
 Yap Roy King / Valeree Siow (Viertelfinale)
 Choong Hon Jian / Go Pei Kee (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2023
Badminton 2023
Sport (Jiangxi)